Верак () - муніципалітет у Франції, у регіоні Окситанія, департамент Лот
 Верак () - муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Жиронда